

Patronyme 

 Jules Belamy (1825-1852), homme de lettres et vaudevilliste français.

Titre 

 Portrait d'Edmond de Belamy (2018), portrait d'un personnage fictif réalisé par intelligence artificielle.

Patronyme français